Сми́тсон () — фамилия, в переводе на русский язык «сын кузнеца».

Носители фамилии 
  (1800—1854) — ирландская театральная актриса, жена Гектора Берлиоза.
 Смитсон, Джеймс (ок. 1765 — 1829) — английский химик и минералог, наследство которого пошло на основание Смитсоновского института.
  (1926—1970) — английский игрок в крикет.
 Смитсон, Джерред (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Смитсон, Карли (род. 1983) — ирландская рок- и соул-певица.
 Смитсон, Роберт (1938—1973) — американский художник.
 Смитсон, Форрест (1884—1962) — американский легкоатлет.
  (ок. 1598 — 1670)
 Смитсон, Элисон и Питер (1928—1993 и 1923—2003) — британские супруги-архитекторы, представители необрутализма.

 Хью Перси, 1-й герцог Нортумберленд (Хью Смитсон; 1714—1786) — отец Джеймса Смитсона.

Другое 
 Смитсон — лунный кратер.

См. также 
 Смит
 Смитс
 Кузнецов

Примечания